Атлистак () — муниципалитет в Мексике, штат Герреро, с административным центром в одноимённом городе. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 26 341 человек.

Общие сведения 
Название Atlixtac с языка науатль можно перевести как: на белой воде.

Площадь муниципалитета равна 573 км², что составляет 0,9 % от площади штата. Он граничит с другими муниципалитетами Герреро: на севере с Ауакуоцинго, на северо-востоке с Куалаком и Тлапа-де-Комонфортом, на востоке с Копанатояком, на юго-востоке с Сапотитлан-Табласом, на юге с Акатепеком, на западе с Хосе-Хоакин-де-Эррерой и Чилапа-де-Альваресом.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1870 году, в его состав входят 96 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Экономическая деятельность 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях: сельское хозяйство, скотоводство и рыбная ловля — 61,5 %, промышленность и строительство — 15,4 %, сфера обслуживания и туризма — 16,3 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 88,5 %;
 водоснабжение: 65,4 %;
 водоотведение: 40,2 %.

Туризм 
Основные достопримечательности:
 церковь Святого Хуана Баутиста в муниципальном центре;
 археологические зоны севернее и южнее муниципального центра, относящиеся к культуре ольмеков.

Источники

См. также 
 Муниципалитеты Герреро
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Герреро